Toponímia:
 Barnum (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Barnum (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Barnum Island, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Miscel·lània:
 Barnum (musical), musical amb llibret de Mark Bramble, lletres de Michael Stewart i música de Cy Coleman, basat en la vida de Phineas Barnum
 P. T. Barnum (1810 – 1891), empresari i artista circense estatunidenc 
 Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus fou un circ nord-americà que va ser creat per la fusió del Ringling Brothers Circus i el Barnum & Bailey Circus